Mejor no hablar de ciertas cosas puede hacer referencia a:

Mejor no hablar de ciertas cosas, película ecuatoriana de 2012.
Mejor no hablar de ciertas cosas, canción de la banda de rock argentino Sumo, perteneciente al álbum de estudio Divididos por la felicidad de 1985.